Bellville kan syfta på:

 Bellville, Georgia
 Bellville, Ohio
 Bellville, Texas
 Bellville, Sydafrika

Se även 
 Belleville